MOST puede referirse a:

Maynard Operation Sequence Technique, un sistema de cálculo de tiempos;
Microvariability and Oscillations Of STars, un observatorio espacial canadiense;
Media Oriented Systems Transport, estándar de buses de datos para el uso en automòviles.
Most (El Puente), un cortometraje checo de 2003.